Осборн (, ) — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище

 Базз Осборн — американський музикант. 
 Дафна Осборн — британська вчена, ботанік.
 Джон Осборн — англійський драматург і сценарист.
 Джон Осборн — британський яхтсмен.
 Джордж Осборн — канцлер казначейства Великої Британії.
 Марк Осборн — канадський хокеїст.
 Оззі Осборн — британський музикант.

Топонім

Осборн — місто, штат Мен
 Осборн — місто, штат Міссурі
 Осборн — місто, штат Вісконсин

Англійські прізвища